Söderlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderlandet, Houtskär,  (2 ha)
 Söderlandet (vid Ådön, Nagu),  (4 ha)
 Söderlandet (vid Pensar, Nagu),  (3 ha)
 Söderlandet (utanför Ölmos, Kimitoön),  (8 ha)
 Söderlandet (väster om Örö, Kimitoön),  (1 ha)

Åland 

 Söderlandet (norra), skär i Vårdö,  (3 ha)
 Söderlandet (södra), skär i Vårdö,  (3 ha)
 Söderlandet (Brändö, Åland),

Se även
Sørlandet